Montrachet est une marque commerciale apposée sur un fromage fermier de lait cru de chèvre français.
Ce fromage est produit par un agriculteur dans le canton de Saint-Gengoux-le-National.

Présentation 
C'est un petit fromage de 200 g entouré d'une feuille de châtaignier.

Notes et références 

Marque de fromage en France
Fromage au lait cru
Fromage fermier
Fromage à pâte molle à croûte naturelle
Fromage au lait de chèvre
Fromage de Saône-et-Loire